

Casati 
Quando si parla di "signore" o "conte di Montfort", si intende principalmente Montfort-l'Amaury, ma ve ne furono altre:
 Casato di Montfort-l'Amaury.
 Lista dei conti di Montfort-l'Amaury.
 Lista dei signori di Montfort di Bretagna (Montfort-sur-Meu).
 Casato di Monfort di Bretagna.
 Casato di Montfort-Laval.
 Casato di Montfort (Vorarlberg), dinastia sveva.
 Lista dei conti di Monfort-Bregenz.
 Lista dei principi di Montfort, titolo onorifico del casato svevo.
 Lista dei baroni di Montfort.

Geografia 
 Francia
 Montfort, comune del cantone Volonne.
 Montfort, comune del cantone Quingey.
 Montfort, comune del cantone Doué-la-Fontaine.
 Montfort, comune del cantone Sauveterre-de-Béarn.

 Montfort-l'Amaury, comune nell'Yvelines.
 Montfort-sur-Argens, nel Var.
 Montfort-sur-Boulzane, in Aude.
 Montfort-en-Chalosse, nelle Landes.
 Montfort-le-Gesnois, nel Sarthe.
 Montfort-sur-Meu, comune del cantone di Montfort-sur-Meu, Bretagna.
 Montfort-sur-Risle, comune nell'Eure.
 Montigny-Montfort, comune in Côte d'Or.
 They-sous-Montfort, comune nei Vosgi.

 Paesi Bassi
 Montfort, località del Limburgo.

 Altro
 Montfort, fortezza teutonica del Regno di Gerusalemme in Israele.
 Montfort, comune in Wisconsin.
 Montfort, una comunità in Québec.

Persone 
 Annie de Montfort (1897-1944), scrittrice francese, personaggio della resistenza francese.
 Guillaume Montfort (1759-1802), calligrafo francese e scrivano di corte.
 Henri de Montfort (1889-1966), giornalista e storico francese, personaggio della Resistenza.
 Joseph Puniet de Montfort (1774-1855), aristocratico e ufficiale napoleonico.
 Luigi Maria Grignion de Montfort (1673-1716), sacerdote francese, santo per la Chiesa cattolica.
 Pierre Dénys de Montfort (1766-1820), naturalista francese.
 René-Marie de Montfort (n. 1746), marchese di Chardonnay.
 Simone di Montford, nobiluomo inglese.
 Suzanne di Montfort (m. 1977), editrice francese, personaggio della Resistenza.

Castelli 
Numerosi sono i castelli conosciuti con questo nome, tra i quali:
 Castello di Montfort in Côte d'Or.
 Castello di Montfort in Dordogna.

Omonimie 
 Montfoort
 Monfort

Pagine correlate 
 Monforte